Als Weltmeisterschaft 1959 oder WM 1959 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1959 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1959
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1959
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1959
 Biathlon-Weltmeisterschaft 1959
 Billard
 Karambolage
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1959 in Berlin (Deutschland)
 Bob-Weltmeisterschaft 1959
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1959, siehe Scotch Cup 1959
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1959
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1959
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1959
 Fechtweltmeisterschaften 1959
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1959
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1959
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1959
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1959
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1959
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1959
 Ringer-Weltmeisterschaften 1959
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1959
 Tischtennisweltmeisterschaft 1959
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1959
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1959
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 1959

!
Weltmeisterschaften nach Jahr